Phosphorhalogenid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Phosphor und einem Halogen.
Phosphorfluoride sind chemische Verbindungen zwischen Phosphor und Fluor
Phosphorchloride sind chemische Verbindungen zwischen Phosphor und Chlor
Phosphorbromide sind chemische Verbindungen zwischen Phosphor und Brom
Phosphoriodide sind chemische Verbindungen zwischen Phosphor und Iod
Mischhalogenide enthalten mehr als ein Halogen, z. B. PX2Y oder PX3Y2
Phosphoroxyhalogenide sind Säurehalogenide der (Ortho-)Phosphorsäure oder anderer Phosphor-Sauerstoffsäuren